Linoghin peut désigner :
Linoghin, la localité située dans le département de Nagréongo au Burkina Faso
Linoghin, la localité située dans le département de Nobéré au Burkina Faso